Yaksha (god), hindoeïstische / boeddhistische godheid
 Yaksha (geslacht), geslacht van uitgestorven amfibieën